Баунт — топоним, может означать:

 Баунт — озеро в Бурятии.
 Баунт — посёлок в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии.
 Курорт Баунт — посёлок в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии.